Chelypus är ett släkte av spindeldjur. Chelypus ingår i familjen Hexisopodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skorpionspindlar
Chelypus